Цы́биков — бурятская фамилия тибетского происхождения, от личного имени Цыбик (совр. тиб. Цепаг) со значением "Долгожитель". Известные носители:

 Цыбиков, Гомбожаб Цэбекович (1873—1930) — российский востоковед, профессор Дальневосточного государственного университета, первый известный фотограф Лхасы.
 Цыбиков, Доржи Санжеевич (1900—1982) — советский общественный и политический деятель БМАССР.
 Цыбиков, Мунко Зодбоевич (1908—1992) — 21-й Пандито Хамбо-лама (1989—1992).
 Цыбиков, Намжил Нанзатович (род. 1949) — советский и российский медик, профессор Читинской государственной медицинской академии.

 Цыбикова, Алла Ойдоповна (1951—1998) — бурятская художница, Заслуженный художник Российской Федерации и Бурятии.